Пожизненно может означать:
 «Пожизненно» () — кинофильм, 1999, США, реж. Тед Демме.
 «Пожизненно» () — фильм, 2010, США, реж. Райан Комбс.